Noyers, ancienne commune du département des Ardennes, qui fusionna, en 1793, avec Thélonne, pour former la commune de Noyers-Thélonne, intégrée, depuis 1828 à Noyers-Pont-Maugis
 Noyers, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Camboulazet
 Noyers, commune française de l'Eure
 Noyers, ancienne commune française d'Indre-et-Loire, auj. intégrée à Nouâtre
 Noyers, commune française du Loiret
voir aussi Démographie de Noyers
 Noyers, commune française de la Haute-Marne
 Noyers, ancienne commune française de la Seine-Maritime, auj. intégrée à Gaillefontaine
 Noyers ou Noyers-sur-Serein, commune française de l'Yonne, également chef-lieu du canton de Noyers

Noms composés 
Noyers-Auzécourt, commune française de la Meuse
Noyers-Bocage, commune française du Calvados
Noyers-Pont-Maugis, commune française des Ardennes
Noyers-Saint-Martin, commune française de l'Oise
Noyers-sur-Cher, commune française de Loir-et-Cher
Noyers-sur-Jabron, commune française des Alpes-de-Haute-Provence

Patronyme 
François Sublet de Noyers, surintendant des Bâtiments de Louis XIII.

Voir aussi 

Homonymie de toponyme